

Presentación previa 
Gilles Müller fue el campeón defensor, decidió no participar este año.

Alexander Sarkissian derrotó en la final a Connor Smith.

Cabezas de serie 

  Go Soeda (Segunda ronda)
  Chen Ti (Primera ronda)
  Daniel Nguyen (Primera ronda)
  Ramkumar Ramanathan (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Connor Smith ''(Finalista)
  Takuto Niki ''(Segunda rondad)
  David Pérez Sanz ''(Primera ronda)
 ''' Alexander Sarkissian (Campeón)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Gimcheon 2015